Az első magyar TEDxYouth@Budapest konferencia megrendezésére 2010. november 20-án került sor, a HVG Kiadó szervezésében. A TEDxYouth események színpadán olyan 30 év alatti fiatalok léphetnek fel, akikre érdemes odafigyelni, mert innovatív, friss ötleteikkel és újszerű nézőpontjukkal kitűnnek kortársaik közül, és mondanivalójuk van a világ számára.

A TED-ek áttekintése
Az első TED (Technology, Entertainment, Design) konferenciát 1984-ben bonyolították le. Eredetileg egyszeri eseménynek tervezték, azonban 1990-től már évente megrendezésre került a kaliforniai Monterey-ban. A szervezést a non-profit Sapling Foundation (alapítvány) rendezte 1996-tól.

Kezdetben a technológiára és a dizájnra helyezték a hangsúlyt.

Jelenleg Long Beach és Palm Springs településeken tartják a rendezvényt az Egyesült Államokban, de Európában és Ázsiában is vannak már előadások, továbbá az interneten élőben is lehet követni az eseményeket.

Az előadók között olyan hírességek szerepeltek, mint például Bill Clinton, Jane Goodall, Malcolm Gladwell, Al Gore, Gordon Brown, Richard Dawkins, Bill Gates, Larry Page és Sergey Brin ("a Google alapítói"), továbbá rengeteg Nobel-díj nyertes. A TED jelenlegi főszervezője a brit Chris Anderson.

2007 óta az előadások ingyenesen elérhetők az interneten a Creative Commons licenc alatt: 2009 áprilisára már 250 millió megtekintést generált több mint 25 millió látogató.

A TEDx
A TED 2009 óta engedélyezi külső fél számára, hogy TED-szerű konferenciát szervezzen. A kezdeményezés nemzetközi szintű, így 2009-től már nemzeteken átívelő méreteket ölt a TED. A TEDx események nem lehetnek profitorientáltak - a működési költség a szponzorokra terhelhető a TEDx engedélye alapján. Az engedély ingyenes, de a franchise kondíciói vonatkoznak a TED-re és az egyéb eseményekre egyaránt. Az előadók nincsenek fizetve és el kell fogadniuk, hogy a TED a Creative Commons licenc alatt szerkesztheti, terjesztheti és bemutathatja a prezentációkat. 2012-ben már több mint 6000 előadást élvezhettek az érdeklődők, több mint 5000 TEDx eseményen, a világ 133 országának 1200 városában.

A TEDxYouth
A TEDxYouth a TED-del szoros kapcsolatot ápoló, mégis különálló új platform, ahol a 30 év alatti, a TED szellemiségében gondolkodó és cselekvő fiatalok mutatkozhatnak be. A TEDxYouth mára egyre több fiatalt ragadott magával, akiktől a közönség sok mindent tanulhat. A fiatalok különleges látásmódja, érzékenysége, nyitottsága segíthet más szemszögből látni a világot és a jövőt. A TED és TEDx partnerei 2010. november 20-án (ENSZ Egyetemes Gyereknap) a világ számos pontján (Tokió, Melbourne, Amszterdam, Budapest,…) rendeztek TEDxYouth eseményeket. Ezen a napon a világ a fiatalokra figyel, az innovatív, friss, újító ötletekre és nézőpontokra, gyerekek, fiatalok által megvalósított projektekre és ifjú tehetségekre. Hiszen a jövő az ő kezünkben van.

A TEDxYouth@Budapest
Az első magyar TEDxYouth@Budapest Konferenciát 2010. november 20-án a HVG Kiadó rendezte meg. A népszerű TED konferenciák és videók világszerte egyet jelentenek az újszerű, innovatív gondolkodásmóddal és meghökkentő ötletekkel. November 20-án, az ENSZ Egyetemes Gyermeknapján, a világ a gyermekekre, a TED és TEDx közösség pedig a fiatalokra figyel. A TEDxYouth események alkalmával a fiataloké a lehetőség, hogy megosszák gondolataikat a közönséggel. Az előadások az egész világ számára gondolatébresztő hatásúak lehetnek, így akár egy-egy TEDxYouth konferencián hallottak a világ jövőjét is befolyásolhatják.

Szörnyi Krisztina
Szörnyi Krisztina a kezdetek óta részt vesz a TED konferenciák hazai meghonosításában, a 2010-es első TEDxDanubia szervezőjeként, majd a fiatalokról (nem csak) fiataloknak szóló, idén már harmadjára megrendezésre kerülő TEDxYouth@Budapest tartalomért és kommunikációért felelős szervezőjeként.

Újságíróként, szerkesztőként, főszerkesztőként 1996 óta ténykedik a tartalomiparban, folyamatosan új formákat, megközelítéseket keresve a minőségi tartalmak kialakításához és célba juttatásához. 2004-től az újságírás mellett főállásban a könyvszakmában dolgozik felelős szerkesztőként és kommunikációs stratégaként, míg végül a HVG Könyvek mellett jelenleg visszatért a magazinokhoz: a HVG Extra tematikus lapcsalád főszerkesztőjeként keresi a médium megújulásának útjait.

Források 
 TEDxYouth@Budapest weboldal
 a TED hivatalos weboldala

Kapcsolódó szócikkek 
 TED (konferencia)

Konferenciák